

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kraz“ beginnt.

Kraz 



 Kraz, Heinrich (1811–1891), württembergischer Politiker

Kraze 
 Kraze, Friederike Henriette (1870–1936), deutsche Schriftstellerin
 Kraze, Hanna-Heide (1920–2008), deutsche Schriftstellerin
 Kraze, Jasmin (* 2009), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Krazeisen, Carl Johann von (1851–1924), deutscher Jurist
 Krazeisen, Karl (1794–1878), bayerischer Offizier und Maler
 Krazer, Adolf (1858–1926), deutscher Mathematiker